Melezio II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria 
 Melezio II di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli